Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 11 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Feliciano López remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Cañas.
 En double la paire tchèque Martin Damm/Cyril Suk remporte le titre face à la paire argentine Gastón Etlis/Martín Rodríguez. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Vienne
Sport en Autriche en 2004
Tennis en octobre 2004